Dressel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dressel (* 1971), deutscher Koch
 Alfons Dressel (1900–1955), deutscher Dirigent
 Andreas Dressel (* 1975), deutscher Politiker (SPD), MdHB
 Birgit Dressel (1960–1987), deutsche Leichtathletin
 Caeleb Dressel (* 1996), US-amerikanischer Schwimmer

 Clara Dressel (Pseudonym Carl Dressel; 1850–1938), deutsche Malerin und Schriftstellerin 
 Dennis Dressel (* 1998), deutscher Fußballspieler 
 Erwin Dressel (1909–1972), deutscher Komponist
 Fritz Dressel (1896–1933), deutscher Politiker (KPD)
 Heinrich Dressel (1845–1920), deutscher Epigraphiker und Numismatiker

 Johannes V. Dressel († 1637), deutscher Zisterzienser, Abt von Ebrach
 Jürgen Dressel (* 1946), deutscher Maler
 Karl Dressel (1918–2004), deutscher Verlagsgründer und Herausgeber
 Klaus-Peter Dressel (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Ludwig Dressel (1840–1918), deutscher Jesuit, Naturwissenschaftler und politischer Berater
 Martin Dressel (* 1960), deutscher Physiker
 Olaf Dressel (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Oskar Dressel (1865–1941), deutscher Chemiker
 Roland Dressel (1932–2021), deutscher Fotograf und Kameramann
 Rudolf von Dressel (1270–1319), deutscher Ritter
 Tobias Dressel (1635–1717), deutscher Orgelbauer
 Wally Dressel (1893–1940), deutsche Schwimmerin
 Werner Dressel (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Dressel (1899–1986), deutscher Lehrer
 Wilma Dressel (* 1983), deutsche Ruderin

Siehe auch:

 Grabmal Dressel-Bouley in Ravensburg, Baden-Württemberg
 Dreßel
 Dresel, Familienname
 Markus Tressel (* 1977), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)